Футбольный турнир в рамках седьмых летних Азиатских игр прошёл со 2 по 16 сентября 1974 года в Тегеране, Иран. Матчи проводились на стадионах «Персеполис», «Арьямехр» и «Амжадиех». Впервые в истории соревнований победу одержала сборная Ирана под руководством ирландского тренера Фрэнка О’Фаррелла. В финале со счётом 1:0 была обыграна команда Израиля.

Отказ сборных Кувейта и КНДР играть против команды Израиля привёл к исключению последней из АФК. Поводом к демаршу стали события осени 1973 года. С 1982 года сборная Израиля участвует в международных турнирах под эгидой УЕФА.

Медалисты

Результаты

Предварительный раунд

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Второй раунд

Группа A

Группа B

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на rsssf.com

1974